Ducuing est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Ducuing (né en 1950), ancien footballeur français ;
 François Ducuing (1817-1875), homme politique français ;
 Gabriel Ducuing (1885-1940), officier de marine, pilote d'avion et aérostier français;
 Jacques Ducuing (né en 1932), ingénieur polytechnicien, devient professeur à l'Université Paris XI puis à l'École polytechnique ;
 Paul Ducuing (1867-1949), sculpteur français.
 Nans Ducuing (né en 1991), rugbyman français.

Navire
Commandant Ducuing